Джеймс Монтгомери () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Монтгомери, Джеймс (поэт) (1771—1854) — шотландский поэт.
 Монтгомери, Джеймс (футболист) (1890—1960) — английский футболист
 Монтгомери, Джеймс (экономист) (род. 1963) — американский экономист и социолог, педагог.